Лас-Инвьернас ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания.  Население — 89 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Гвадалахары
Муниципалитеты Гвадалахары